L'édition 2022 du tournoi de tennis de Sofia se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Jack Draper, des Espagnols Roberto Carballés Baena et Alejandro Davidovich Fokina, du Français Gaël Monfils, du Kazakh Alexander Bublik, du Polonais Hubert Hurkacz, du Serbe Filip Krajinović et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Mirza Bašić, Dušan Lajović, Marc-Andrea Hüsler, Kamil Majchrzak, Fernando Verdasco, Nuno Borges, Mikael Ymer et Aleksandar Vukic.

Lauréats 
Le Suisse Marc-Andrea Hüsler remporte le tournoi en simple en battant en finale Holger Rune. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Rafael Matos et David Vega Hernández décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Fabian Fallert et Oscar Otte. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Sofia
Tennis en septembre 2022
Tennis en octobre 2022